Ниже представлен список главных тренеров, выигравших клубные турниры под эгидой УЕФА. В этот список включены победы в Лиге чемпионов УЕФА и Кубке европейских чемпионов, Лиге Европы УЕФА/Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков, Лиге конференций УЕФА, Кубке Интертото, Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном кубке по футболу.

Итальянец  является самыми успешным тренером, выиграв девять титулов. Итальянские тренеры выиграли больше турниров, в общей сложности они выиграли 50 титулов. Испанские тренеры занимают второе место с 41 выигранным титулом. На третьем месте немецкие тренеры с 33 выигранными титулами.

Победы в Кубке ярмарок в таблице не учитываются. Несмотря на то, что этот турнир является предшественником Кубка УЕФА, УЕФА не рассматривает его в качестве официального соревнования.
Также в список не включён первый розыгрыш Суперкубка, который не признан УЕФА.

Список главных тренеров по титулам 

Актуально на 10.08.2022 года.

Жирным выделены тренеры продолжающие клубную тренерскую работу.

Список главных тренеров по странам 
В этой таблице указано количество побед по гражданской принадлежности главных тренеров.

Тренеры-рекордсмены

Рекорды 
 Джованни Трапаттони и Удо Латтек — единственные тренеры, которые выиграли три главных клубных турнира: Кубок европейских чемпионов, Кубок УЕФА и Кубок обладателей кубков.
 Арриго Сакки является единственным тренером, который сумел выиграть в общей сложности шесть международных трофеев всего за два сезона (1988/89 и 1989/90). Кроме того, ему принадлежит рекорд за то, что выиграл два Суперкубка УЕФА подряд.
 Марчелло Липпи и Висенте дель Боске — единственные тренеры, выигравшие Лигу чемпионов и Кубок мира ФИФА. Также они оба выиграли Межконтинентальный кубок.
 Йохан Кройф и Алекс Фергюсон являются единственными тренерами, которым удалось выиграть Кубок обладателей кубков с двумя разными командами (Кройфу — с «Аяксом» и «Барселоной», Фергюсону с «Абердином» и «Манчестер Юнайтед»). Причём сэр Алекс повторил это достижение в Суперкубке УЕФА.
 Хуанде Рамос и Луис Моловни — единственные тренеры, выигравшие два Кубка УЕФА подряд. Вдобавок, они выиграли трофеи с одними клубами — Рамос выиграл с «Севильей», а Моловни — с «Реал Мадридом».
 Самый долгий период времени, затраченный на завоевания первого и второго трофея, составляет 13 лет. Рекорд принадлежит австрийцу Эрнсту Хаппелю, он привел «Фейеноорд» к победе в Кубке европейских чемпионов в 1970 году и «Гамбург» в 1983 году.
 Раймон Гуталс является самым старым тренером, выигравшим клубный турнир под покровительством УЕФА. Ему удалось выиграть Кубок европейских чемпионов в возрасте 71 года и 232 дней с марсельским «Олимпиком» в 1993 году.
 Самым молодым тренером, выигравшим клубный турнир под эгидой УЕФА, является Андре Виллаш-Боаш. В возрасте 33 лет и 213 дней «Порту» под его руководством выиграл Лигу Европы УЕФА в 2011 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Информация о Межконтинентальном кубке на сайте УЕФА
 Статистика Межконтинентального кубка на сайте RSSSF
 

Клубные турниры УЕФА